Étival kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Étival-lès-le-Mans, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Étival-Clairefontaine, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Étival, Jura, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté,